A02 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Masia Cal Maciarol Modul 8
A02 – Codice ECO con cui vengono classificate le varianti minori della partita Bird